Андрусів — українське прізвище.

Особи 
 Андрусів Віктор Володимирович (*25 липня 1983) — український громадський та політичний діяч.
 Андрусів Костянтин Миколайович (5 грудня 1882 — ?) — підполковник Армії УНР.
 Андрусів Наталка Юліанівна (4 березня 1910) — оперна співачка.
 Андрусів Петро Стефанович (2 липня 1906 — 29 грудня 1981) — художник.
 Андрусів Стефанія Миколаївна (*26 листопада 1946) — український літературний критик.

Українські прізвища
Прізвища на -ів